Van Royen (Berlicum), patriciaatsgeslacht
 Van Royen (Breukelerveen), patriciaatsgeslacht
 Van Roijen (Ieper), patriciaatsgeslacht
 Adriaan van Royen (1704-1779), Nederlands arts, plantkundige en oom van David
 David van Royen (1727-1799), Nederlands arts, plantkundige
 Heleen van Royen (1965), Nederlands schrijfster (ex-echtgenote van tv-presentator Ton van Royen)
 Jean François van Royen (1878-1942), Nederlands drukker en directeur van de PTT
 Marjon van Royen (1957), Nederlandse journalist
 Pieter van Royen (1923-2002), Nederlands plantkundige
 Stephanus van Royen (1798-1883), Nederlands burgemeester
 Stephanus Jacobus van Royen (1764-1834), Nederlands burgemeester en notaris
 Stephanus Jacobus van Royen (1796-1847), Nederlands burgemeester
 Ton van Royen (1961), Nederlands televisiepresentator (ex-echtgenoot van schrijfster Heleen van Royen)
 Willebrord Snel van Royen (1580-1626), Nederlands wis- en natuurkundige

Zie ook 
 Van Roijen (doorverwijspagina)